Radio Flyer peut désigner :
 le titre original du film américain Le Rêve de Bobby ;
 une entreprise américaine, Radio Flyer.